Le Canard déchaîné est le titre de plusieurs œuvres :
 Le Canard déchaîné a été temporairement le titre du journal Le Canard enchaîné ;
 Le Canard déchaîné est un épisode de la saison 15 des Simpson ;
 Le Canard déchaîné (Niger) est un journal du Niger.